Arnz ist der Name folgender Personen:

 Albert Arnz (1832–1914), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Alexander Arnz (1932–2004), deutscher Fernsehregisseur
 Bob Arnz (* 1962), deutscher Musikproduzent, Komponist und Musik-Manager
 Heinrich Arnz (1785–1854), deutscher Verlagsbuchhändler, Herausgeber und Miteigentümer der Lithographischen Anstalt Arnz & Comp., Vater von Albert und Otto Arnz
 Josef Arnz (1792–1841), deutscher Verlagsbuchhändler, Herausgeber und Miteigentümer der Lithographischen Anstalt Arnz & Comp., Onkel von Albert und Otto Arnz
 Otto Arnz (* 1823), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule

Arnz steht für

 Arnz & Comp., ab 1816 in Düsseldorf produzierende Lithographische Anstalt Arnz et Comp., 1859 von Levy Elkan, Bäumer & Comp. übernommen

Siehe auch: Arndts, Arns, Arntz